Als Spitzmulle werden mehrere Maulwurfsarten bezeichnet, die ein eher spitzmausähnliches Aussehen haben und weniger in der Erde grabend leben als die übrigen Vertreter ihrer Familie. Die Bezeichnung ist jedoch nicht systematisch, die als Spitzmulle bezeichneten Tiere sind näher mit anderen Maulwürfen verwandt als untereinander.

Folgende Tiere werden als Spitzmull bezeichnet:
 Amerikanischer Spitzmull (Neurotrichus gibbsi)
 Japanische Spitzmulle (Urotrichini)
 Spitzmausmaulwürfe oder Asiatische Spitzmulle (Uropsilus)